Op de 61e vrouweneditie van het Australian Open 1987 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 14 tot en met 25 januari 1987.

Toernooisamenvatting 
De Amerikaanse titelverdedigsters Martina Navrátilová en Pam Shriver waren het eerste reekshoofd. Zij wisten hun titel te prolongeren, en hoefden daarbij geen enkele set in te leveren. In de finale versloegen zij hun als zevende geplaatste landgenotes Zina Garrison en Lori McNeil met 6–1 en 6–0. Het was hun 61e gezamenlijke titel. Navrátilová had daarnaast 66 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Shriver twintig.

Drie Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Carin Bakkum en Marianne van der Torre strandden in de eerste ronde
 Ook Manon Bollegraf en haar Canadese partner Helen Kelesi moesten hun openingspartij prijsgeven.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag.2)
  Toernooischema Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 1987